Бродфорд:

 Бродфорд — деревня в Ирландии, находится в графстве Лимерик (провинция Манстер).
 Бродфорд — небольшое лётное поле на шотландском острове Скай.
 Бродфорд — небольшой город в Виктории (Австралия).